Бацање кугле у женској конкуренцији, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 12. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијске победнице са Олимпијских игара у Лондону 2012  није одбранила Валери Адамс са Новог Зеланда.

Земље учеснице 
Учествовало је 36 такмичарки из 25 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 11. август 2016.)

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмичарки у бацању диска 2016. године пре почетка такмичења (11. августа 2016), имале су следеће пласман на светској ранг листи у скоку мотком.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Квалификациона норма 
Такмичарке које су периоду од 1. јануара 2015. до 11. јула 2016. године оствариле норму квалификовале су се на ОИ.

Сатница 
Сатница такмичења на сајту ИААФ

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 18,40. Норму су испуниле 6 такмичарки (КВ), а осталих 6 пласирале су се на основу постигнутог резултата (кв).
,,,

Финале 
,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ
 Званични сајт Олимпијских и Параолимпијских игара Рио 2016.-бацање кугле за жене 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Бацање кугле на Летњим олимпијским играма